Ширнак:

 Ширнак — город и район в провинции Ширнак (Турция).
 Ширнак — ил на юго-востоке Турции.